El Consejo Nacional Eslovaco (en eslovaco: Slovenská národná rada, SNR) fue una organización que se formó en varias ocasiones durante los siglos XIX y XX para actuar como máximo representante de la nación eslovaca. Se originó a mediados del  como un foco de las aspiraciones nacionalistas eslovacas de romper con el Reino de Hungría, pero su intento de independencia fue reprimido. El segundo SNR tuvo más éxito, emitiendo una célebre declaración de independencia eslovaca en 1918, aunque también fue finalmente disuelto por el estado después de la formación de Checoslovaquia. El tercer SNR coordinó la resistencia eslovaca contra los nazis y su gobierno títere eslovaco, y se convirtió en un órgano de poder estatal controlado por los comunistas después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la Revolución de Terciopelo de 1989, se transformó en el nuevo parlamento eslovaco elegido democráticamente. Varios consejos nacionales eslovacos, en su mayoría de corta duración y no particularmente influyentes, también se proclamaron en el extranjero entre las décadas de 1920 y 1940, el último buscó movilizar la resistencia de los emigrados eslovacos al gobierno comunista.

Primer Consejo Nacional Eslovaco (1848-1849)
El SNR se creó por primera vez durante la Revolución de 1848 en los Estados de los Habsburgo, cuando Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban y Michal Miloslav Hodža lo fundaron en Viena, Austria, el 15 de septiembre de 1848. Pidió el establecimiento de la autonomía para el pueblo eslovaco dentro del Reino de Hungría y promovió un documento conocido como las Demandas de la Nación Eslovaca. El 19 de septiembre, el SNR declaró en una asamblea celebrada en Myjava que Eslovaquia se separaría de Hungría y pidió un levantamiento nacional eslovaco. Se formó una milicia en Viena y marchó hacia el oeste de Eslovaquia, donde la gente de las tierras checas, Moravia y Eslovaquia se unio a ella en un intento por fomentar un levantamiento. El ejército húngaro pudo sofocar el levantamiento en un mes y obligó a la milicia a retirarse a Moravia, ejecutando a dos de sus líderes y privando a Štúr, Hurban y Hodža de su ciudadanía por traición. Los enfrentamientos militares continuaron durante el invierno y hasta 1849, pero los eslovacos fueron completamente derrotados en noviembre de de ese mismo año. El SNR fue incapaz de ejercer mucha autoridad y dejó de operar en la primavera de 1849. Tras la represión de los levantamientos en Hungría y Eslovaquia, el nuevo emperador austrohúngaro, Francisco José I, trató de cooptar a los tres líderes eslovacos ofreciéndoles puestos en la administración estatal. Se negaron, insistiendo en sus demandas anteriores de un territorio eslovaco separado dentro del imperio. El gobierno austriaco los sometió a una estrecha vigilancia y se vieron obligados a retirarse de la política.

Segundo Consejo Nacional Eslovaco (1914-19) 
El segundo SNR fue fundado el 26 de mayo de 1914 por Matúš Dula. El estallido de la Primera Guerra Mundial unos meses más tarde significó que permaneció inactivo durante los siguientes cuatro años, cuando los eslovacos lucharon por las Potencias Centrales como parte del Imperio Austro-Húngaro. Los últimos meses de la guerra vieron la desintegración gradual del imperio y la revitalización del SNR. En una reunión celebrada en Budapest, Hungría, el 12 de septiembre de 1918, doce representantes de partidos eslovacos fueron nominados para servir como miembros del consejo. Se constituyó oficialmente en la ciudad de Turčiansky Svätý Martin (actual Martin, Eslovaquia) el 29 de octubre y al día siguiente se emitió la Declaración de Martin, declarando de hecho la independencia de Eslovaquia y presagiando la unificación de Eslovaquia con las tierras checas como parte del nuevo estado de Checoslovaquia. La ocupación de Martin por las tropas húngaras impidió que la SNR hiciera mucho después de la declaración, además de emitir alrededor de 200 directivas, y fue disuelta por el nuevo gobierno checoslovaco el 8 de enero de 1919 como parte de una campaña centralizadora de Vavro Šrobár, el ministro del gobierno para Eslovaquia.

Tercer Consejo Nacional Eslovaco (1943–92) 
En septiembre de 1943, el SNR se volvió a constituir para servir como foro de resistencia al régimen títere pronazi de la República Eslovaca. Su liderazgo fue compartido por Karol Šmidke, en representación de los comunistas, y Jozef Lettrich, en representación de los no comunistas. La creación del consejo siguió el modelo establecido en Bulgaria y Yugoslavia, en el que los comunistas se pusieron a la cabeza de un frente popular teóricamente políticamente diverso para resistir el dominio nazi. Caracterizó su tarea como "orientar la lucha del pueblo eslovaco y en el momento apropiado tomar el poder y transferirlo a los representantes electos del pueblo". El SNR emitió el llamado "Acuerdo de Navidad" que establecía un programa para restablecer Eslovaquia como parte de un estado checoslovaco reconstituido bajo un gobierno democrático, postura que fue apoyada por todas las principales fuerzas antifascistas. Reconoció el liderazgo del líder checoslovaco exiliado Edvard Beneš, aunque se mostró reacio a reconocerlo a cambio.

Tras el inicio del Levantamiento Nacional Eslovaco en 1944, el SNR se hizo cargo de las áreas liberadas por la resistencia. En febrero de 1945, sus representantes se establecieron en Košice para tomar el control total de Eslovaquia. Su membresía creció de 41 a 100 inicialmente, divididos equitativamente entre comunistas y no comunistas, con una Junta de Comisionados para actuar como su cuerpo ejecutivo. Sus poderes fueron gradualmente restringidos bajo los Acuerdos de Praga de 1945-1946 y luego del golpe de Estado checoslovaco de 1948, cuando los comunistas tomaron el poder, el SNR se convirtió en un instrumento del régimen comunista. Más adelante, con la federalización de Checoslovaquia en 1968, el SNR fue el parlamento de la República Socialista Eslovaca.

Esta situación persistió hasta la Revolución de Terciopelo de 1989, cuando los comunistas perdieron el poder. Una ley constitucional aprobada en 1990 restauró muchos de los poderes anteriores del SNR y lo transformó en un parlamento elegido democráticamente, cuyas primeras elecciones libres se celebraron en junio de 1990. Pasó a llamarse Consejo Nacional de la República Eslovaca el 1 de septiembre de 1992, después de promulgar una nueva constitución eslovaca; Eslovaquia se independizó de Checoslovaquia cuatro meses más tarde, el 1 de enero de 1993, mediante la disolución de Checoslovaquia.

Consejos nacionales eslovacos en el extranjero 
Cuatro consejos nacionales eslovacos también se proclamaron en el extranjero en varias ocasiones entre 1920 y 1948. El primero fue establecido por František Jehlička en Varsovia en 1920 de mayo de 1920, pero no para atraer el apoyo de los eslovacos en el extranjero y se disolvió en 1922. Milán Hodža estableció la segunda en París en 22 de noviembre de 1939, con él como presidente y Peter Prídavok como secretario. Hodža trató de esbozar propuestas para un estado checoslovaco de posguerra basado en el Acuerdo de Žilina . Sin embargo, fue reemplazado por la creación el 28 de enero de 1940 de un Consejo Nacional Checo-Eslovaco , encabezado por Hodža, y su presencia en Francia terminó con la derrota del país en la Batalla de Francia seis meses después. El tercer SNR en el extranjero fue fundado en Londres, Reino Unido, por Peter Prídavok el 31 de diciembre de 1943 y abogó por que Eslovaquia se convirtiera en un estado independiente en una Europa Central federada. El Gobierno checoslovaco en el exilio se negó a reconocerlo y no participó en la determinación del acuerdo de posguerra de Eslovaquia.

El cuarto y último SNR en el extranjero fue el único que se denominó oficialmente Consejo Nacional Eslovaco en el Extranjero (en eslovaco: Slovenská národná rada v zahraniči, SNRvZ). Fue fundado en Roma, Italia, en mayo de 1948 después del golpe comunista en Checoslovaquia, con Karol Sidor, Konštantin Čulen, Jozef Kirschbaum y otros como miembros fundadores. Buscó restaurar la condición de Estado eslovaco y movilizar a los emigrados eslovacos en el extranjero, a través de sus filiales en Alemania Occidental, Argentina, Canadá, Estados Unidos y otros países donde se habían asentado eslovacos. En septiembre de 1948 se fusionó con el Consejo Nacional Eslovaco de Prídavok. Una nueva fusión tuvo lugar en 1960 cuando el Comité de Liberación de Eslovaquia se unió a él para formar el Consejo de Liberación de Eslovaquia.

Presidentes
 Vavro Šrobár y Karol Šmidke (septiembre de 1944 - octubre de 1944)
 Jozef Lettrich y Karol Šmidke (abril de 1945 - septiembre de 1945)
 Jozef Lettrich (septiembre de 1945 - febrero de 1948)
 Karol Šmidke (febrero de 1948 - julio de 1950)
 František Kubač (julio de 1950 - junio de 1958)
 Ľudovít Benada (junio de 1958 - julio de 1960)
 Rudolf Strechaj (julio de 1960 - julio de 1962)
 Jozef Lenárt (octubre de 1962 - septiembre de 1963)
 Michal Chudík (septiembre de 1963 - marzo de 1968)
 Ondrej Klokoč (marzo de 1968 - marzo de 1975)
 Viliam Šalgovič (julio de 1975 - noviembre de 1989)
 Rudolf Schuster (noviembre de 1989 - junio de 1990)
 František Mikloško (junio de 1990 - junio de 1992)
 Ivan Gašparovič (junio de 1992 - octubre de 1992)

Véase también 
Consejo Nacional de la República Eslovaca
Consejo Nacional Checo

Referencias

Historia política de Eslovaquia
Política de Checoslovaquia